Флора Франции отличается большим разнообразием. Это связано с наличием на территории страны разных по рельефу местностей, климата (4 климатических зоны).

Общая характеристика

История исследования

Типы местности

Зоны в горах 
На горных вершинах близ снеговой линии растительность достаточно бедная. Здесь преобладают мхи и лишайники.

На склонах гор сохранились лесные массивы, когда-то покрывавшие все горы и равнины страны. Типичные для Франции деревья — сосна, лиственница, пихта, ель, каштан, бук, дуб.

Альпийские луга — особые зоны, расположенные выше верхней границы леса. Здесь нет деревьев и кустарников, зато видовое разнообразие низкорослых растений исчисляется более, чем 800 видами. Эдельвейсы, орхидеи, лютики, цикламены, альпийские розы, горечавки и др. — цветы, которые можно встретить на альпийских лугах.

Равнины 
Большая часть равнин во Франции распахана. Но вдоль дорог и каналов созданы лесопосадки преимущественно из хвойных деревьев.

Между реками Рона и Сона расположен Домб — болотистая местность с обильной растительностью: ивой, дубом, тополем, ясенем, ольхой, куманикой.

Побережья 
На Средиземноморском побережье отсутствуют сплошные лесные массивы — деревья и кустарники изолированы. Из деревьев преобладают низкорослые: маслина, пробковый дуб, алеппская сосна, агава.

Состав 
 Оливковое дерево
 Латания
 Рафия
 Зонтичная сосна
 Кипарис
 Платан
 Смоковница
 Молочай
 Розмарин
 Каменное дерево
 Жасмин
 Гибискус
 Лаванда
 Эдельвейс
 Лилия кудреватая
 Синеголовник
 Горечавка
 Венерин башмачок

Флора Парижа 
Париж известен как «город платанов». Платаны окаймляют наиболее известные аллеи и площади французской столицы. Также растут каштаны, дубы, вязы, тис ягодный (Taxus baccata), кедр (Cedrus), бук европейский плакучий (Fagus sylvatica tortuosa).

Эндемики

Парки и заповедники 
Занимают шестую часть страны. В национальном парке Меркантур, который объединён с итальянским Арджентера, произрастает 2000 видов растений, 200 из которых — исчезающие виды, 25 — эндемики. В Пор-Кро сохранились рощи жестколистных кустарников, поля вереска и лаванды, заросли сухого маквиса, в Экрен — альпийские луга, сосновые и дубовые леса. В региональном парке Кейра альпийская флора насчитывает более 700 растений. В Севене встречаются 2250 видов растений средиземноморского, континентального и океанического типов. 33 вида растений охраняются законом, более 100 относятся к редким.

Примечания 

Франция
Природа Франции